Сапогівська сільська рада — Івано-Франківська область, Галицький район
 Сапогівська сільська рада — Тернопільська область, Борщівський район